Тореон де Кањас има више значења:

 Тореон де Кањас (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тореон де Кањас, Агустин Гутијерез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику